Иоганн Готлоб Леман (; 1719—1767) — немецкий  и горный инженер, с 1761 года на русской службе. Член Императорской академии наук и художеств в Санкт-Петербурге (1761).

Биография 

Родился 4 августа 1719 года в имении Лангенхеннерсдорф, Саксония (курфюршество).

C 1738 года учился в университете Лейпцига, а с 1739 года — в Виттенбергского университета. В 1741 году он получил учёную степень доктора медицинских наук.

Жил в Дрездене. Одновременно с медицинской деятельностью он проводил геологические исследования.

С 1750 года работал в Берлине, где был назначен советником в бергамте; в 1754 году был принят в Королевскую академию наук. Леман был первым геологом, который проверял и записывал прочность и последствия хранения слоёв горной породы. Своим сочинением «Versuch einer Geschichte von Flötz-Gebürgen, betreffend deren Entstehung, Lage, darinnen befindliche Metallen, Mineralien und Foßilien» (1756) он считается основателем стратиграфии.

В 1761 году Леман прибыл в Санкт-Петербург, где был назначен профессором химии, академиком и директором Императорского кабинета природных материалов. В том же самом году Леман обнаружил на Урале оранжево-красный минерал хромат свинца (PbCrO4), который он назвал красной свинцовой рудой.

В 1765 году Леман стал одним из создателей Императорского Вольного экономического общества.

Погиб в химической лаборатории 22 января 1767 года от отравления соединениями мышьяка.

Библиография 
Основные научные труды:

 «Abhandlung von Phosphoris» (Берлин, 1750); русский перевод П. Бабашина — «Рассуждение о фосфорах, их разном приуготовлении; пользе и других встречающихся при том примечаниях» (СПб. 1780)
 Versuch einer Geschichte von Flötz-Gebürgen betreffend deren Entstehung, Lage, darinne befindliche Metallen, Mineralien und Foßilien größtentheils aus eigenen Wahrnehmungen und aus denen Grundsätzen der Natur-Lehre hergeleitet, und mit nöthigen Kupfern versehen (Берлин, 1756)
 «Gedancken von denen Ursachen derer Erdbeben und deren Fortpflanzung unter der Erden» (Берлин, 1757)
 «Kurzer Entwurf einer Mineralogie…» (Берлин, 1758; русский перевод А. Нартова, СПб. 1772)
 «Cadmiologia oder Geschichte des Farben-Kobolds nach seinen Nahmen, Arten, Lagerstaedten darbey brechenden Metallen, Mineralien, Erzten und Steinen» (1760; русский перевод И. И. Хемницера: «Кобальтословие или описание красильного кобальта по званию, породам и месторождению оного», СПб., 1778)
 «Physisch-Chemische Schriften» (Берлин, 1761)
 «Probirkunst» (Берлин, 1761; русский перевод А. Гладкого, «Пробирное искусство», СПб. 1772)
 «Specimen Oryctographiae etc.» (СПб. 1762)
 «De nova minerae Plumbo specie cristallina rubra» (СПб., 1766)

Литература 
 
 Иностранные члены Российской академии наук XVIII−XXI вв.: Геология и горные науки. / Отв. редактор И. Г. Малахова. М.: ГЦ РАН, 2012. − 504 с. ISBN 978-5-904509-08-8 (эл. версия).

Примечания

Ссылки 

 Биография и библиография в информационной системе «История геологии и горного дела» РАН
 Публикации в электронной библиотеке «Научное наследие России».

Действительные члены Петербургской академии наук
Родившиеся в Саксонии